Валле:

Известные носители 
 Валле, Бернар (1945—2021) — французский фехтовальщик-саблист, призёр чемпионатов мира.
 Валле, Борис (род. 1993) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Валле, Жак (род. 1939) — франко-американский учёный широкого профиля.
 Валле, Жан-Марк (1963—2021) — канадский режиссёр, сценарист и монтажёр из Квебека.
 Валле, Жоффруа (ок. 1535 — 1574)  — французский писатель и вольнодумец.
 Валле, Ив — французский кёрлингист.
 Валле, Марго (1921—1990) — норвежская фигуристка выступающая в парном катании.
 Валле, Модесто (1893—1979) — итальянский футболист.
 Валле, Петер (1845—1904) — немецкий историк и критик архитектуры.
 Валле, Пьетро делла (1586—1652) — итальянский путешественник и литератор, композитор, музыкальный критик, дипломат.
 Валле, Руди (1901—1986) — американский певец, саксофонист, бэнд-лидер и актёр.
 Валле, Филипп ван де (род. 1961) — бельгийский футболист, вратарь.
 Валле, Франко (1940—2003) — итальянский боксёр.

Составные фамилии 
 
 Барро, Жак Валле де (1599—1673) — французский поэт.

Топонимы 
 Валле — французская коммуна региона Нор—Па-де-Кале, департамент Нор.
 Валле — норвежская коммуна в губернии Эуст-Агдер.
  — село в Норвегии, административный центр коммуны Валле.
 Валле-дель-Анджело — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Валле-ди-Ростино — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Валле-Ломелина — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.
 Валле-Салимбене — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

См. также 
 Вале
 Валлё
 
 Ла-Валле